Појам Шерман може да се односи на:
 М4 Шерман, амерички средњи тенк из Другог светског рата
 Шерман (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас
 Шерман (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Шерман (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Шерман (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Шерман (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Џејмс С. Шерман
 Вилијам Шерман